W Rumunii
 Bătrâni – gmina w okręgu Prahova
 Bătrâni – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Moșoaia
 Bătrâni – wieś w okręgu Prahova, w gminie Bătrâni